Полина Зиновьевна Зильберман (род. 8 августа 1969, Кишинёв) — советская и германская шахматистка. Международный мастер (2002).

Двукратная чемпионка Молдавии (1985, 1986), чемпионка Германии (Хоккенхайм, 2009).

Отец — Зиновий Миронович Зильберман, член союза архитекторов Молдавии, уроженец Кошницы. Окончила шахматное отделение Московского института физической культуры и спорта (1990).

В 1997 году эмигрировала в Германию. Выступает за клуб Makkabi Heidelberg.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Шахматисты СССР
Шахматисты Молдавии
Шахматисты Германии
Международные мастера по шахматам среди женщин
Чемпионы Молдавии по шахматам